Kigoma (stad), een stad in Tanzania
Kigoma (regio), een regio in Tanzania
Bisdom Kigoma, bisdom in Tanzania